Apex — американський хіп-хоп продюсер, найкраще відомий своєю роботою над «I Get Money» репера 50 Cent. Нижче наведено список пісень, спродюсованих ним.

2006 
Akir — Legacy
 19. «Legacy» (за участі Mas D та Veks One)

2007 
50 Cent — Curtis
 5. «I Get Money»
 19. «I Get Money (Forbes 1-2-3 Remix)» (за уч. Diddy &та Jay-Z) (бонус-трек)
Nyce
 «Don't Fuck with Me» (за уч. Hot Rod)

2008 
Lloyd Banks
 «Top 5»
Nyce
 «Maniac»
Prodigy — H.N.I.C. Pt. 2
 11. «When I See You»
 12. «It's Nothing» (за уч. Big Noyd)
Riot Squad
 «You Know What'll Happen» (за уч. Stack Bundles та Joe Budden)
Swizz Beatz
 «Where the Cash At?» (Співпродюсер: Swizz Beatz)
Young Buck
 «My Interview»

2010 
B.A.G.I. —  Esarc Winterz 2010
 17. «Lock It Down»

2012 
40 Glocc — New World Agenda
 6. «One Day at a Time»
 7. «Zooin It»
Big Lou
 «Heart of the City»

Посилання 

Apex
Apex